La famille Khazen (El-Khazen [آل خازن], et dans certains cas, Khazem [آل خازم]) est une des plus grandes familles du Liban. .

 Abounadir Khazen, ami d'enfance et conseiller de l'émir Fakhr-al-Din II de la dynastie Maan.
 Joseph Dergham Khazen de Ghosta - patriarche de l'Église maronite de 1733 à 1742.
 Tobia El-Khazen de Békaata Kanaan - patriarche de l'Église maronite de 1756 à 1766. 
 Youssef Raji El Khazen - patriarche de l'Église maronite de 1845 à 1854. 
 Wadih Khazen (né 1945), homme politique libanais, ministre du tourisme en 2005.
 Farid Elias Khazen - Libanais universitaire et homme politique, député au Parlement libanais.
 Farid Haykal Khazen (né 1970), homme politique libanais, ministre du tourisme de 2004 à 2005.

Homonymie de patronyme
Famille du Liban